Я́унгулбене () — остановочный пункт в селе Яунгулбене Яунгулбенской волости Гулбенского края Латвии на железнодорожной линии Плявиняс — Гулбене.

История 
Станция была открыта в 1903 году, одновременно с железной дорогой. Каменное двухэтажное здание было построено на средства владельца Ней-Шваненбургского поместья Пауля фон Транзее.

В годы Второй мировой войны здание вокзала было взорвано и после войны станционные помещения были устроены в бывшем жилом железнодорожном доме.

Примечания

Ссылки 
 Страничка станции на сайте railwayz.info

Остановочные пункты Латвии
Яунгулбенская волость